Příjmení Michl nese více různých osobností:

 Aleš Michl (* 1977) – český ekonom
 František Michl (malíř) (1901–1971) – český malíř-krajinář, designér a grafik
 František Michl (1850–1900) – český lékař
 Josef Václav Justin Michl (1810–1861) – český národní buditel, katolický kněz, středoškolský profesor a spisovatel
 Josef Michl (chemik) (* 1939) – český chemik
 Otakar Michl (1949–2021) – český kytarista a překladatel
 Petr Michl (* 1970) – český běžec na lyžích
 Viktor Michl (1865–1927) – rakouský a český lékař a politik německé národnosti
 Vilém Michl mladší (1859–1936) – český průmyslník, konstruktér a strojírenský podnikatel
 Vojtěch Theodor Michl (1821–1877) – rakouský právník